Jetz steht für:
 Jetz, ein altes Weinmaß

Jetz ist der Familienname folgender Personen:
 Stefan Jetz (* 1947), deutscher Politiker (CSU)
 Walter Jetz (* vor 1980), deutscher Biologe 

Siehe auch:
 Jetzt